Osoby o tym nazwisku:
 Arkadiusz Leniart – polski szachista
 Ewa Leniart – polska prawniczka, urzędnik państwowy

Polskie nazwiska